Vafel može biti:

vafel-list
vafel proizvod